

Astronomia 
25890 Louisburg – asteroide della fascia principale

Geografia 
Irlanda
Louisburgh – villaggio della Contea di Mayo

 Canada
Louisbourg – località della Nuova Scozia

 Stati Uniti d'America
Louisburg – capoluogo della Contea di Franklin, Carolina del Nord
Louisburg – città della Contea di Miami, Kansas
Louisburg – città della Contea di Lac qui Parle, Minnesota
Louisburg – villaggio della Contea di Dallas, Missouri